Nieuwe Geuzen (regiment), een regiment in staatse dienst uit begin zeventiende eeuw
 Nieuwe Geuzen (schip), een historisch zeilschip